Сен-Леже́-ан-Івлі́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 50 км на захід від Парижа, 29 км на захід від Версаля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 548 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1497,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт Сен-Леже-ан-Івлін 

 Сен-Леже-ан-Івлін на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сен-Леже-ан-Івлін на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Івлін

Примітки 

Муніципалітети департаменту Івлін